Brunsbach ist der Name mehrerer Fließgewässer:

 Brunsbach (Sülz), einen Nebenfluss der Sülz in Nordrhein-Westfalen
 Brunsbach (Corbek), ein Bach, der alle Ortsteile (Dörfer) der Gemeinde Brunsbek in Schleswig-Holstein durchfließt
 Brunsbach (Wupper), einen Fluss in Nordrhein-Westfalen in Hückeswagen

Brunsbach ist der Name von:

 Brunsbach (Hückeswagen), ehemalige Hofschaft in Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen